Berengario es un nombre propio masculino de origen germano en su variante en español. Significa "lanza protectora" o "valeroso combatiente". En su forma catalana, Berenguer, fue el nombre de varios condes de Barcelona.

Santoral 
26 de mayo: San Berengario, monje benedictino de Saint-Papoul.

Variantes 
Femenino: Berenguela.

Variantes en otros idiomas

Personajes célebres 
Berengario de Friuli
Berengario de Tours
Berenguer de Anglesola
Berenguer de Cruïlles
Berenguer de Entenza
Berenguer de Montagut
Berenguer de Palou
Berenguer de Peralta
Berengario el Tractorista

Bibliografía

Véase también 
 Antroponimia
 Apellido
 Santoral

Nombres germanos
Nombres masculinos

ja:ベレンガーリオ